Линия 5 (кат. Línia 5, Línia cinc, читается как "Линиа Син") — линия Барселонского метрополитена  проходящая в городах Корнелья-де-Льобрегат, Эсплугес-де-Льобрегат, Оспиталет-де-Льобрегат и в самой Барселоне непосредственно.Открытие первого участка состоялось 21 июля в 1959 года под названием "Linia II". В настоящее время маршрут линии проходит между станциями "Курнелья-Сентре" и "Валь д'Эброн". На карте обозначена синим цветом под номером 5.

Общие характеристики 
Линия 5 управляется компанией Transports Metropolitans de Barcelona (ТМВ). Линия является двухпутной подземной, за исключением небольшого участка вокруг станции "Кан Бушерес" и одноимённого депо. Депо и отстойники для поездов расположены около станций "Кан Бушерес", "Вилаписина" и "Валь д'Эброн".

В настоящее время циркулируют поезда серии 5000 производства концерна Alstom, которые начали внедряться в 2006 году для полной замены составов серии 1000 к 2007 году. В прошлом эксплуатировались поезда серии 300 и 600.

Линия 5 имеет длину 18,9 км, 26 станций, 30 поездов в час пик. В 2010 году по линии было совершено в общей сложности 85,4 миллионов поездок, что ставит её на третье место по объему перевозок после линии 1 и линии 3.

 Муниципалитеты в зоне покрытия линии

Муниципалитеты, где проходит линия: Барселона, Корнелья-де-Льобрегат, Оспиталет-де-Льобрегат и Эсплугес-де-Льобрегат. В Барселоне проходит в шести районах: Эшампле, Орта-Гинардо, Ноу-Баррис, Сант-Андрэу, Сан-Марти и Сантс-Монжуик.

Характеристика станций 

На станциях в основном береговые платформы, кроме станций "Марагаль", "Орта", "Эль Коль | Ла Тейшунера" и "Валь д'Эброн" ,имеющих одну островную платформу. Новые станции линии 5 - самые глубокие по средней глубине заложения; станции "Эль-Кармель" и "Валь д'Эброн" лежат на глубине около 40 метров, а "Эль Коль | Ла Тейшунера" и вовсе является самой глубокой станцией в Барселонском метрополитене, имея глубину заложения в 74 метра.

Все станции, кроме "Пласа-де-Сантс","Бердагер" и "Марагаль" приспособлены для людей с ограниченными физическими возможностями.

11 станций на линии из 27 имеют пересадку на трамвай, железнодорожные станции, а также автобусы пригородные и дальнего следования.

История

Хронология 
 1955: Начались работы по строительству первого пускового участка "Линии II" - "Сагрера" - "Орта".
 1959: Открытие участка "Линии II" между "Сагрера" и "Вилаписина".
 1961: Начинается эксплуатация поездов с системой автоматического вождения.
 1967: Линия продлевается до станции "Орта".
 1969: Открытие первого участка "Линии V" от станции "Сан-Рамон" (ныне "Кольбланк") до "Диагональ - Пасео-де-Грасия" (сейчас "Диагональ").
 1970: "Линии V" продлевается от "Диагональ - Пасео-де-Грасия" до "Сагрера"; тем самыми происходит объединение линий II и V, после которого "Линия II" становится частью последней.
 1973: Линия V продлевается до станции "Пубилла Казес".
 1976: Открывается участок от "Пубилла Казес" до "Сант-Ильдефонс"
 1982: Массовое переименование станций с испанских названий на каталонские. Также, номера линий теперь пишутся арабскими цифрами, поэтому "Линия V" становится "Линией 5".
 1983: Линия продлевается до станции "Курнелья".
 2003: "Курнелья" переименована в "Курнелья-Сентре".
 2005: На стройплощадке станции "Эль-Кармель" происходит провал грунта, обошлось без жертв.
 2007: В марте рабочие приступают к расширению депо "Сан-Жени", где впоследствии разместятся новые разворотные петли для поездов.
 2010: В пятницу, 30 июля, открывается участок от станции "Орта" до станции "Валь д'Эброн", включающий в себя три новые станции: "Эль-Кармель", "Эль Коль  Ла Тейшунера" и "Валь д'Эброн"; на последней осуществляется пересадка на линию 3.

Станции 

Курсивом отмечены строящиеся или планируемые станции (пересадки)

Перспективы 
В данный момент, на линии 5 готовится к вводу пока что единственная запланированная к вводу в эксплуатацию в ближайшие несколько лет станция - "Эрнест Льюк", которая расположится на действующем участке между станциями "Пубилья Казес" и "Кольбланк". Открытие станции ожидается в 2019-2020 гг.

Примечания

См. также 

Линии Барселонского метрополитена
Линии метрополитена, построенные в 1959 году